Неоднозначность

 Варя (железнодорожная станция) — железнодорожная станция Заволжского направления Горьковской железной дороги